Als Arteria carotis (Halsschlagader) werden drei Schlagadern bezeichnet:

 die Arteria carotis communis, die gemeinsame Halsschlagader
und, aus dieser entstehend:
 die Arteria carotis interna, die innere Halsschlagader, sowie
 die Arteria carotis externa, die äußere Halsschlagader